Сбо́рная Мала́ви по футбо́лу представляет Малави на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Малави. Считается одной из слабейших сборных Африки, хотя прошла в финальную часть КАН 2010. Высшее достижение — бронзовые медали на Всеафриканских играх 1987 года.

Достижения 
 Кубок КЕСАФА
 Чемпион (1978, 1979, 1988), трижды финалист
 Кубок КОСАФА
 Финалист (дважды)
 Всеафриканские игры
 3-е место (1987)

Малави на чемпионате мира 
 1930-1974 — не участвовала
 1974-1990 — не прошла квалификацию
 1994 — снялась с соревнований
 1998 — 2022 — не прошла квалификацию

Малави на Кубке Африки 
 1957 — 1974 — не участвовала
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — не прошла квалификацию
 1980 — не участвовала
 1982 — не прошла квалификацию
 1984 — групповой турнир
 1986 — не прошла квалификацию
 1988 — не участвовала
 1990 — 2008 — не прошла квалификацию
 2010 — групповой турнир
 2012 — 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — 1/8 финала

Текущий состав 
Состав сборной на Кубок африканских наций 2021, который был объявлен 31 декабря 2021 года.

Тренеры сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Малави
 Сборная Малави на сайте ФИФА

Малави
 
Сборные Малави